Journey to the Centre (ou Center) of the Earth (ou ainda Viagem ao Centro da Terra) pode se referir a:

 Viagem ao Centro da Terra, o livro de Júlio Verne.
 Journey to the Center of the
 Earth, filme com James Mason (1959)
 Journey to the Center of the Earth, filme em 3-D com Brendan Fraser (2008).
 Journey 2: The Mysterious Island, filme de 2012, segundo após Journey to the Center of the Earth com Brendan Fraser.
 Journey to the Centre of the Earth, álbum de Rick Wakeman.
 Journey to the Center of the Earth (série animada), série animada produzida pela Filmation.

Desambiguação